East Lynne steht für:
 East Lynne (Roman), ein 1861 erschienener Roman von Ellen Wood
 East Lynne (1913), britischer Film aus dem Jahr 1913 von Bert Haldane 
 East Lynne (1915), US-amerikanischer Kurzfilm aus dem Jahr 1915 von Travers Vale 
 East Lynne (1916), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1916 von Bertram Bracken 
 East Lynne (1921), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1921 von Hugo Ballin 
 East Lynne (1922), australischer Film aus dem Jahr 1922 von Charles Hardy 
 East Lynne (1925), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1925 von Emmett Jay Flynn 
 East Lynne (Film), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1931 von Frank Lloyd
 East Lynne (1976), britischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1976 von Barney Colehan 
 East Lynne (1982), britischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1982 von David Green 

East Lynne ist der Name folgender Orte:
 East Lynne (Missouri) Stadt in Missouri, USA 
 East Lynne (New South Wales) Ortschaft in New South Wals, Australien